Гюнтер Бек фон Маннагетта унд Лерхенау (, 1856–1931) — австрійський (німецький, чеський) ботанік, професор Віденського та Празького університетів.

Його основними інтересами були географія рослин та флора Альп і Балкан. Бек також описав рослину-хижака роду Nepenthes у монографії «Die Gattung Nepenthes|Die Gattung Nepenthes».

На честь Гюнтера Бека названий рід Mannagettaea (1933, Маннагеттея) з родини вовчкові, а також наступні види:
 Centaurea mannagettae Podp.
 Koeleria mannagettae Domin
 Uragoga mannagettaei Kuntze

Наукові роботи 
 Flora von Herrstein in Niederösterreich. Wien, 1884.
 Übersicht der bekannten Kriptogamen Niederösterreich Verhandlungen zoologische-botanische Gesselschaft in Wien 37, 253–378, 1887.
 Flora von Niederösterreich. Handbuch zur Bestimmung sämmtlicher in diesem Kronlande und den angrenzenden Gebieten wildwachsenden, häufig gebauten und verwildert vorkommenden Samenpflanzen und Führer zu weiteren botanischen Forschungen für Botaniker, Pflanzenfreunde und Anfänger. 2 Bde. (Bd. I, Bd. II/1 und Bd. II/2 so komplett). Wien, Gerold, 1890–1892. VI, 430 S. 1 Bl. (Index); 1 Bl., S. (431) — 889, 2 Bll. (Index), X S., 1 Bl., 74 S., S. (893) — 1396 mit 374 Textabb. 4to. HLdr. der Zeit mit Rückentitel.

Примітки

Джерела 
 Pascher, A. 1931 Lexikon deutschsprachiger Bryologen: Zeitschrift zur Moosforschung in Deutschland.  — ISBN 3-8311-0986-9.

Австрійські ботаніки
Померли в Празі
Уродженці Братислави
Чеські ботаніки
Науковці Віденського університету
Науковці Карлового університету
Угорці Німеччини
Птеридологи